Felsina može značiti:
Felsina, stari etruščanski grad u Italiji.
Felsina (rod), rod pauka.